Il singolare del torneo di tennis Macedonian Open 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Oliver Gross che ha battuto in finale Jurij Ščukin 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Vincenzo Santopadre (secondo turno)
 Dejan Petrović (primo turno)
 Sebastián Prieto (semifinali)
 Oliver Gross (Campione)

 Luis Horna (quarti di finale)
 Martin Lee (primo turno)
 Ivo Heuberger (primo turno)
 Lars Burgsmüller (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Macedonian Open 2000